Musonia är ett släkte av bönsyrsor. Musonia ingår i familjen Thespidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Musonia